Суперкубок Італії з футболу 2002 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 серпня між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубку «Пармою». Команди у цьому турнірі зустрічалися у 1995, тоді перемогу здобув «Ювентус».

Матч

Деталі

2002
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Парма»
2002 у футболі
Серпень 2002
2002 в італійському спорті